Ла-Матилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 7,47 км². Население — 115 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии